Сезон 2020/2021 — 90-й сезон для ФК «Барселона» в чемпионате Испании.

Состав команды

Основной состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 124 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 124 500 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Пенальти

Штрафные удары

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав 
По схеме 4-2-3-1

|}

По схеме 4-3-3

|}

По схеме 3-1-4-2 (наиболее часто использовалась в середине и конце сезона)

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

Барселона Б

Состав команды

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Первая фаза Сегунды Б

Турнирная таблица

Матчи

Вторая фаза Сегунды Б

Турнирная таблица

Матчи

Плей-офф

Женская команда

Состав команды

Молодёжный состав

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Суперкубок Испании

Кубок Испании 2019/20

Кубок Испании 2020/21

Примечания 

2020/2021
Барселона